Per lettera ai Sovrani di Spagna si intendono diversi manoscritti frutto della lunga corrispondenza tra Cristoforo Colombo e i Re Cattolici:
Lettera ai Reali di Spagna (1493), scritta al termine del primo viaggio, contiene l'annuncio della scoperta di nuove terre.
Lettera ai Reali di Spagna (1504) o lettera rarissima del 7 luglio 1504, scritta durante il quarto viaggio, contiene il resoconto della missione e un commiato.